jezero, vodom ispunjena prirodna depresija na kopnu

Hrvatska
Jezero (Čaglin), naselje u općini Čaglinu
Jezero (Plaški), naselje u općini Plaškom
Jezero Klanječko, naselje u općini Velikom Trgovišću
Jezero Posavsko, naselje u općini Martinskoj Vesi
Jezero (Omišalj), izumrlo naselje u općini Omišlju
Jezero (Njivice), jezero na otoku Krku kod Njivica

BiH
 Jezero (kod Jajca), naselje i općina u BiH
 Jezero (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Jezero (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Jezero (Konjic, BiH), naselje kou općinid Konjic
 Jezero (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik

Ostalo
 Jezero (krater), krater na Marsu

Vidi i:
 Jezera (razdvojba)